Андрі́й Ада́мович Рудни́цький ( — ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Виріс у родині лісівників, працював в державному підприємстві «Словечанське лісове господарство», лісоруб Листвинського лісництва.

Березнем 2015-го мобілізований, стрілець 92-ї окремої механізованої бригади.

1 червня 2015 року помер у військовому шпиталі міста Сватове від важкого вогнепального поранення, якого зазнав того ж дня 1 червня у місті Щастя.

Похований у селі Ківшовата на Київщині, звідки родом дружина Андрія. Родина повідомила, що у висновку судово-медичної експертизи причиною смерті вказано так: «ушкодження внаслідок пострілу з ручної вогнепальної зброї через необережне поводження зі зброєю на території військової частини В1428 у с. Олексіївка Луганської області».

Без Андрія лишилися мама, дружина, син 2008 р.н. Мама теж працює в Словечанському лісгоспі, у цьому ж господарстві все життя пропрацював і батько Андрія.

Вшанування 
 24 серпня 2015-го нагороджений подякою голови державного агентства лісових ресурсів України (посмертно).

Посилання 
 Рудницький Андрій Адамович
 У Житомирській області посмертно нагородили п'ятьох лісівників, які загинули в зоні АТО
 Боєць з Житомирщини помер у шпиталі від важких поранень

Поховані в Таращанському районі